Bad Bentheim, stad in Duitsland.
Bentheimer zandsteen, Duitse steensoort
Landkreis Grafschaft Bentheim,  district in Duitsland
Graafschap Bentheim, historisch land
Kasteel Bentheim, kasteel in Duitsland.
Graven en vorsten van Bentheim, hoogadellijke Duitse familie

Zie ook
Benthem (doorverwijspagina)